Der Wahlkreis Göttingen/Harz ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst vom Landkreis Göttingen die Städte Bad Lauterberg im Harz, Bad Sachsa, Herzberg am Harz, Osterode am Harz, die Gemeinden Bad Grund (Harz), Walkenried, die Samtgemeinde Hattorf am Harz und das gemeindefreie Gebiet Harz (Landkreis Göttingen) sowie seit 2022 vom Landkreis Goslar die Stadt Braunlage und die Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld. Bis zu Landtagswahl 2013 trug der Wahlkreis den Namen Osterode und umfasste den damaligen Landkreis Osterode am Harz.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Göttingen/Harz sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Alexander Saade (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 12.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Landtagswahlkreis Göttingen/Harz sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Karl Heinz Hausmann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 12.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Körner, Andreas" |Andreas Körner
| 36,9
| 32,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Hausmann, Karl Heinz" |Karl Heinz Hausmann
| 44,1
| 43,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Mackensen, Almut" |Almut Mackensen
| 4,8
| 5,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Denk, Heiko" |Heiko Denk
| 4,5
| 6,6
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Schu, Edgar" |Edgar Schu
| 3,2
| 3,4
|-
| AfD
| data-sort-value="Kesten, Gabriele Inge" |Gabriele Inge Kesten
| 6,5
| 7,0
|-
| BGE
| -
| -
| 0,1
|-
| DM
| -
| -
| 0,1
|-
| Freie Wähler
| -
| -
| 0,3
|-
| LKR
| -
| -
| 0,0
|-
| ödp
| -
| -
| 0,0
|-
| Die PARTEI
| -
| -
| 0,6
|-
| Tierschutzpartei
| -
| -
| 0,8
|-
| Piratenpartei
| -
| -
| 0,2
|-
| V-Partei³
| -
| -
| 0,1
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 59,4 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Osterode acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Karl Heinz Hausmann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 12.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Hausmann, Karl Heinz" |Karl Heinz Hausmann
| 44,1
| 39,6
|-
| CDU
| data-sort-value="Seeringer, Regina" |Regina Seeringer
| 39,5
| 34,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Dhonau, Björn" |Björn Dhonau
| 2,3
| 9,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Kahlbrandt, Franziska" |Franziska Kahlbrandt
| 6,1
| 8,7
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Rose, Timo" |Timo Rose
| 2,6
| 2,8
|-
| Die Freiheit
| data-sort-value="Jaeckel, Ingo" |Ingo Jaeckel
| 1,9
| 1,6
|-
| Piratenpartei
|
|
| 1,3
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Hausmann, Bernd" |Bernd Hausmann
| 2,1
| 1,3
|-
| NPD
| data-sort-value="Borrmann, Marco" |Marco Borrmann
| 1,3
| 1,3
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,0
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Osterode sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Karl Heinz Hausmann (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 12.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Hausmann, Karl Heinz" | Karl Heinz Hausmann
| 42,1
| 37,5
|-
| CDU
| data-sort-value="Seeringer, Regina" | Regina Seeringer
| 39,4
| 38,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Hille, Sigurd" | Sigurd Hille
| 4,9
| 7,4
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Rose, Timo" | Timo Rose
| 6,2
| 6,8
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Rähmer, Jürgen" | Jürgen Rähmer
| 4,2
| 4,9
|-
| NPD
| data-sort-value="Hahn, Michael" | Michael Hahn
| 2,4
| 2,6
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler
|
|
| 0,3
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ÖDP
|
|
| 0,0
|-
| Einzelbewerberin
|data-sort-value="Bürmann-Hackbarth, Helga" | Helga Bürmann-Hackbarth
| 0,8
| -
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 55,9 %.

Landtagswahl 2003 
Bei der Wahl 2003 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 17. Direkt gewählte Kandidatin war Regina Seeringer (CDU).

Die Wahlbeteiligung lag bei 65,4 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Göttingen)